Jméno a příjmení Robert Vlach má více nositelů:

 Robert Vlach (spisovatel) (1917–1966) – český spisovatel
 Robert Vlach (podnikatel) (* 1978) – český podnikatel